Pastrana (Espagne), commune espagnole
Pastrana (Philippines), municipalité des Philippines

Alan Pastrana (1944-2021), joueur de football américain
Andrés Pastrana Arango (né en 1954), homme politique et journaliste colombien
Julia Pastrana (1834-1860), personnalité féminine mexicaine connue comme « la femme-singe » ou « la femme la plus laide du monde »
Misael Pastrana (1923-1997), avocat et homme politique colombien
Travis Pastrana (né en 1983), pilote américain de sport mécanique